Måsøy (samisch Muosátsullo) ist eine Ortschaft und Kommune in der norwegischen Provinz (Fylke) Troms og Finnmark.

Geographie und Verkehr 

Die Kommune liegt an der Westküste Finnmarks auf der Porsanger-Halbinsel und einigen vorgelagerten Inseln. Sie umfasst mehrere verstreut liegende Küstensiedlungen. Der Verwaltungssitz wurde vom namensgebenden Ort Måsøy nach Havøysund verlegt; weitere Siedlungen sind Snefjord, Slåtten, Kokelv, Ingøy und Rolvsøy. Bis zum 31. Dezember 1983 gehörten auch westliche Teile der Insel Magerøya, so insbesondere der Ort Gjesvær, zur Kommune Måsøy.

Der Leuchtturm Fruholmen fyr ist der nördlichste Norwegens und der Welt.

Die Schiffe der Hurtigruten laufen täglich den Hafen von Havøysund an. Dies ist neben einer im Winter oft unpassierbaren Straße die wichtigste Anbindung an die Außenwelt.

Persönlichkeiten 
 Magnus Brostrup Landstad (1802–1880), lutherischer Pfarrer, Verfasser von Kirchenliedern, Herausgeber von kirchlichen Gesangbüchern und Sammler von Volksliedern
 Johannes Olai Olsen (1895–1974), Politiker
 Trygve Olsen (1921–1979), Politiker
 Aagot Vinterbo-Hohr (* 1936), Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin
 Ingalill Olsen  (* 1955), Politikerin

Klima

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Troms og Finnmark